Die Fußball-Landesliga Hamburg 1974/75 war die 30. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der VfL Pinneberg nach einer Saison aus der Regionalliga Nord wieder zurück in die Landesliga, dazu die drei Aufsteiger Buxtehuder SV (Wiederaufstieg nach neun Jahren), Wandsbeker FC (Rückkehr nach 13 Jahren) und Holsatia Elmshorn (Rückkehr nach drei Spielzeiten).

Sieger wurde der VfL Pinneberg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Altona 93 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort verpassten beide den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der VfL 93 Hamburg und TuRa Harksheide mussten die Liga nach zwei Jahren, der SC Langenhorn nach 14 Jahren verlassen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1974/75 auf f-archiv.de

1974
Fußballsaison 1974/75